Cimişlia (ryska: Чимишлия) är en distriktshuvudort i Moldavien.   Den ligger i distriktet Cimişlia, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Chişinău. Cimişlia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cimişlia är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Cimişlia. Runt Cimişlia är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Cimişlia är det största samhället i trakten. Trakten runt Cimişlia består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Cimişlia (distrikt)